Шатне́:
 Шатне () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Шатне () — коммуна во Франции, департамент Изер
 Шатне () — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Шатне () — коммуна во Франции, департамент Эн
 Шатне, Пьер (; 1917—1997) — французский политик, министр внутренних дел (1959—1961)